de benaming voor een bepaald soort bierbrouwen; zie Brettanomyces

Personen:
Jack Brett (1917-1982), een Brits motorcoureur
Jeremy Brett (1933-1995), een Brits acteur
John Brett (1831-1902), een Brits kunstschilder
John Watkins Brett (1805-1863), een Brits telegraafingenieur
Paul Brett (1947), een Brits gitarist
Peter V. Brett (1973), een Amerikaans schrijver
Sylvia Brett (1885-1971), de laatste ranee (koningin) van Sarawak